Федорково и Фёдорково — топоним в России.

Населённые пункты 
 Федорково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Федорково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Федорково — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Федорково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Федорково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Федорково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Федорково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Федорково — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Федорково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Федорково — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Федорково — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Федорково — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Федорково — деревня в Островском районе Костромской области.
 Фёдорково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Федорково — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Федорково — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Федорково — деревня в Бежаницком районе Псковской области (Бежаницкая волость).
 Федорково — деревня в Великолукском районе Псковской области (Успенская волость).
 Федорково — деревня в Локнянском районе Псковской области (Миритиницкая волость);
 Федорково — деревня в Опочецком районе Псковской области (Болгатовская волость);
 Федорково — деревня в Опочецком районе Псковской области (Звонская волость);
 Федорково — деревня в Пыталовском районе Псковской области (Линовская волость);
 Федорково — деревня в Весьегонском районе Тверской области;
 Федорково — деревня в Кувшиновском районе Тверской области;
 Федорково — деревня в Старицком районе Тверской области;
 Федорково — деревня в Удомельском районе Тверской области;
 Федорково — деревня в Большесельском сельском округе Большесельского сельского поселения Большесельского района Ярославской области.
 Федорково — деревня в Марковском сельском округе Большесельского сельского поселения Большесельского района Ярославской области.
 Федорково — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Федорково — деревня в Даниловском районе Ярославской области, входит в состав Даниловского сельского поселения;
 Федорково — деревня в Мышкинском районе Ярославской области;
 Федорково — деревня в Ростовском районе Ярославской области;
 Федорково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области;
 Федорково — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Остановочный пункт 
 Федорково (платформа) — остановочный пункт на Бологое — Псковской линии Октябрьской железной дороги.